Il singolare del torneo di tennis BMW Tennis Championship 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Alberto Martín 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Florent Serra (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (Campione)
 Andreas Seppi (semifinali)
 Ivo Karlović (semifinali)

 Alberto Martín (finale)
 Florian Mayer (quarti di finale)
 Robin Vik (primo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Tennis Championship 2006